

Sigle 
 Campeonato de España de Velocidad – campionato motociclistico spagnolo
 Campionato Europeo Velocità – campionato motociclistico Europeo
 Centre d'essais en vol – base aerea di Brétigny-sur-Orge (Francia)
 Centro Editoriale Valtortiano – casa editrice italiana
 Combat engineering vehicle – veicolo corazzato per operazioni di Genio militare
 Confédération Européenne de Volleyball – federazione europea di pallavolo
 Crew Exploration Vehicle – vecchia denominazione del veicolo spaziale Orione

Codici 
 CEV – codice aeroportuale IATA del Mettel Field di Connersville (Stati Uniti d'America)
 CEV – codice identificativo del TACAN di Cervia, radioassistenza per la navigazione aerea